Belgium
Presles, Hainaut tartomány Charleroi járásának egyik résztelepülése

 Franciaország
Presles, település Calvados megyében
Presles, település Isère megyében
Presles, település Val-d’Oise megyében